Ракле́т (; от  — «скоблить, скрести») — швейцарское национальное блюдо, которое, как и фондю, готовится из расплавленного жирного сыра. Для раклета, как правило, используется особый жирный сорт сыра, имеющий то же название и выпускаемый в виде некрупных круглых головок или брусков. Время его созревания составляет до одного года. Существует множество сортов этого сыра: с перцем, чесноком, козьим молоком и орехами.
 
Первые упоминания о блюде содержатся в монастырских рукописях кантонов Обвальден и Нидвальден, рассказывающих о питательном «жареном сыре», который готовят пастухи в Альпах в Вале. Пастухи клали головку сыра близко к огню и соскребали медленно плавящийся сыр. Современный раклет сервируется с картофелем, маринованными огурцами, мостардой, различными видами ветчины. Существует множество сортов сыра для раклета, который выпускается с чесноком, красным перцем или из козьего молока. Современный раклет готовится в специальной настольной печке — раклетнице, для соскребания готового раклета существует специальная лопаточка — раклетный нож. К раклету обычно подают сухое белое вино, например, рислинг, но есть и любители запивать блюдо чёрным чаем. Согласно медицинским исследованиям, в отличие от алкоголя, чай ускоряет процесс пищеварения после такой сытной пищи. Раклет — популярное в Германии праздничное блюдо на Рождество и Новый год.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Раклет. Соломоник Т., Синельников С., Лазерсон И. Европейская шкатулка. Кулинарные шедевры мира. — СПб: Издательский Дом «Нева», 2006. — 368 с. илл.

Блюда из сыра
Швейцарская кухня
Новый год в Германии